La palabra «pentimento» (en italiano: "arrepentimiento") puede referirse a:

Pintura 
 Pentimento, técnica pictórica.

Cine 
 Pentimento (1952), película de Mario Costa (España/Italia).
 Pentimento (1979), película de Frans Zwartjes (Países Bajos).
 Monanieba (Pentimento/Arrepentimiento) (1984), película de Tengiz Abuladze (Georgia, Unión Soviética).
 Pentimento (1989), película de Tonie Marshall (Francia).
 Pentimento (2009), película (cortometraje) de Natalia Beristáin (México).

Literatura 
 Pentimento (1973), novela escrita por Lillian Hellman.

Música 
 Pentimento (2002), álbum de Jessica Molaskey.
 Pentimento (2006), álbum de David Bustamante.